SKEP steht für
 SKEP Praha, Fußballmannschaft
 Succulent Karoo Ecosystem Programme, Namibia
Siehe auch:
 Skep Point

Abkürzung